Sewell peut faire référence à :

Personnes 
 Anna Sewell (1820–1878), une écrivaine britannique, auteure de Black Beauty (Prince noir), fille de Mary Wright Sewell,
 Anthony Sewell (1962-), un coureur cycliste américain,
 Brian Sewell, un critique d'art anglais,
 Brocard Sewell (1912–2000), moine britannique et personnalité littéraire,
 Cecil Harold Sewell, lieutenant de l'armée britannique, ayant reçu la Victoria Cross durant la Première Guerre mondiale,
 Edward Granville Sewell, un mathématicien américain et partisan des cartes d'identité,
 Elyse Sewell (1982-), un mannequin américain,
 Faye Sewell (1989-), une actrice britannique,
 Geoff Sewell, un ténor néo-zélandais,
 George Sewell (1924-), un acteur anglais,
 Gillian Sewell (1972-), un joueur de hockey canadien,
 Harold Sewell, un athlète olympique britannique,
 Henry Sewell (1807–1879), le premier premier ministre de la Nouvelle-Zélande, frère de James Edwards Sewell et de William Sewell,
 Jackie Sewell (1927-2016), footballeur anglais et zambien, 
 James Edwards Sewell (1810–1903), warden au New College (Oxford), frère de Henry Sewell et de William Sewell,
 James Witt Sewell (1865–1955), un auteur britannique et professeur d'anglais,
 Joe Sewell (1898–1990), un joueur de basketball américain, frère de Luke Sewell,
 John Sewell (1882-1947), un tireur à la corde britannique,
 John Sewell (Miami), le troisième maire de Miami en Floride,
 John Sewell (footballeur), un footballeur anglais des années 1970,
John Sewell Sanborn (1819-1877), professeur, avocat, homme politique et juge canadien
 John Sewel, un membre de la chambre des Lords britannique,
 Luke Sewell (1901–1987), un joueur de basketball américain, manager et frère de  Joe Sewell,
 Mary Wright Sewell, une auteure pour enfants britannique et mère de Anna Sewell,
 Nick Sewell, le directeur de Ivar Jacobson Conslting au Royaume-Uni,
 Robert Sewell (1845–1925), un serviteur civil britannique en Inde et historien de l'Inde,
 Rufus Sewell (1967-), un acteur britannique,
 Sicily Sewell, (1983-), une actrice américaine,
 Temple Sewell, (1975-), un représentant des athlètes américain,
 Tom Sewell (1962-), joueur professionnel américain de basket-ball,
 William Sewell (1804–1874), un auteur anglais, frère de James Edwards Sewell et de Henry Sewell,
 William H. Sewell (1909–2001), un professeur de sociologie et chancelier de UW-Madison,
 William Joyce Sewell (1835–1901), un sénateur américain du New Jersey,

Toponymie 
 Sewell, une localité du Bedfordshire en Angleterre,
 Sewell, une localité du Chili,
 Sewell, une localité du New Jersey,
 Sewell's Point, à Norfolk, en Virginie aux États-Unis,

Divers 
 Legislative Consent Motion ou Sewel motion, une procédure du parlement écossais,
 22815 Sewell, un astéroïde du système solaire,

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais